Кубок Германии по футболу 2008/2009 годов завершился 30 мая 2009 года финальным матчем между футбольными клубами Байер 04 (Леверкузен) и «Вердер» (Бремен) на Олимпийском стадионе в Берлине.Команда из Бремена победила со счётом 1:0 благодаря голу Месута Озила.Завоёванный Кубок 2009 года стал 6-м в истории «Вердера».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Сайт немецкого футбольного союза

Футбол в Европе в 2009 году
2009
Матчи ФК «Вердер»
Матчи ФК «Байер 04»
Спортивные соревнования в Берлине
Май 2009 года
События 30 мая
Спорт в Германии в 2009 году